CSSD peut désigner :
 Le Parti social-démocrate tchèque, en République tchèque.
 Le Club Sportif Saint-Denis, à La Réunion.